Sagesse bezeichnet:

 Sagesse Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Universität La Sagesse, Universität in Beirut, Libanon
 Joseph Héliodore Sagesse Vertu Garcin de Tassy, französischer Orientalist